Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альбасете в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Муниципалитеты 

Районы Альбасете